Die First Baptist Church war ein historisches Bauwerk in Wetumpka, das seit 2008 im National Register of Historic Places eingetragen ist. Das Gebäude ist ein historischer Sakralbau der Southern Baptist Convention, das am 11. Juli 1852 eingeweiht wurde. Nach einer umfassenden Renovierung wurde der Bau am 11. Juli 1998 erneut wieder eingeweiht. Am 19. Januar 2019 wurden der Dachstuhl und der Turm der Kirche durch einen Tornado zerstört.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bauwerk im Elmore County (Alabama)
Denkmal im National Register of Historic Places (Alabama)
Wetumpka
Wetumpka
Wetumpka
Zerstört in den 2010er Jahren
Wetumpka